Partido Legitimista ou partido de Castela, no séc. XIV, constituído por grande parte da nobreza que prestou vassalagem a D. João I de Castela e a D. Beatriz de Portugal como Rei e Rainha e senhores de Portugal
 Partido Legitimista-Nacionalista, no séc. XIV, dos nobres que defendiam a causa de D. João de Portugal, Duque de Valência de Campos e do seu irmão, D. Dinis de Portugal, Senhor de Cifuentes, filhos de D. Pedro I de Portugal e D. Inês de Castro;
Partido Legitimista, no séc. XIX e início do XX, defendiam a causa do rei D. Miguel I de Portugal contra a do seu irmão mais velho, D. Pedro IV de Portugal, e a de sua sobrinha D. Maria II de Portugal filha do segundo;

Desambiguações de organizações